Jannelli (ou Iannelli) est un patronyme d'origine italienne.

 Guglielmo Jannelli (, Terme Vigliatore - , Castroreale), poète futuriste sicilien.
 Giovanni Andrea Jannelli (1660, Castroreale - ?), peintre sicilien.
 Filippo Jannelli (1621, Castroreale - , Santa Lucia del Mela), peintre sicilien.
 Mario Jannelli  (, Tricarico - 1958), avocat et politicien italien. Il fut Député, Sénateur et Sous-secrétaire du Ministère de la Communication du Royaume d'Italie (1861-1946).
 Cataldo Jannelli (1781, Brienza - 1848, Naples), prêtre catholique, philosophe et archéologue italien.
 Maurizio Iannelli (1952, Rome), directeur cinématographique, écrivain et ex-terroriste italien.